

Patronyme 
Le patronyme breton Mazé (en breton, se prononçant pareil, mais s'écrivant Maze) est courant en Bretagne bretonnante, particulièrement en Léon (Bro-Leon), mais aussi en Cornouaille (Bro Gerne). Il correspond au patronyme  en pays Vannetais (Bro Gwened).

Le patronyme Mazé existe au minimum depuis le .

Ce patronyme est également un prénom breton, fêté le . D'origine biblique, il correspond au prénom français Mathieu, ou anglais . Il a pour étymologie "Don de Dieu".

Personnes connues 
 Frédéric Mazé ( - ), journaliste français
 Jules Mazé ( - ), journaliste français
 Pierre Mazé ( - ), personnalité politique française
 Sébastien Mazé ( - ), joueur d'échecs français
 Édouard Mazé (1923 - ), militant politique français

Toponyme 
Les lieux suivants ont leur toponyme qui dérive de Mazé :
 Lokmazé (Pointe Saint-Mathieu).
 Place Édouard Mazé à Brest.
 Chapelle de Lok Mazé sur la commune du Drennec.
 Stade Keramazé à Plouzané.
 Keramazé à Plouarzel.
 Rue Kervazé à Brest.

Lien externe
 

Patronyme breton